Беша́м () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на схід від Парижа, 34 км на захід від Меца, 70 км на північний захід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Бешам на сайті французького Національного інституту географії
 Бешам на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бешам на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель